Myrseth ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Myrseth (* 1984), norwegische Politikerin
 Jan Otto Myrseth (* 1957), norwegischer lutherischer Bischof
 Merete Myrseth (* 1992), norwegische Skiläuferin